Рублино — название нескольких населённых пунктов:

 Рублино — деревня в Дятьковском районе Брянской области
 Рублино — деревня в Дмитровском районе Орловской области.
 Рублино — деревня в Тепло-Огаревском районе Тульской области.